Se denomina «Tantum ergo» a la última parte (últimas dos estrofas) del himno  eucarístico Pange lingua, escrito por santo Tomás de Aquino. Por lo general se canta durante la adoración del Santísimo Sacramento.

Letra del «Tantum ergo» 

El Liber Usualis  considera siete versiones del «Tantum ergo» a cantarse en diferentes días.

Véase también 
 Adoro te devote
 Lauda Sion Salvatorem
 Verbum Supernum Prodiens

Himnos litúrgicos
Canciones del siglo XIII
Eucaristía
Obras de Tomás de Aquino